Ansi Agolli – calciatore albanese
 Dritëro Agolli – scrittore albanese
 Esma Agolli – attrice albanese